Nederlandsk har flere betydninger:
 Nederlandsk (sprog)
 Noget fra Nederlandene (synonym for Holland)
 Noget fra Nederlandene (historisk område)